SBB pode se referir a:

 Sociedade Bíblica do Brasil, sociedade de tradução, produção e distribuição de bíblias
 SBB, ou Schweizerische Bundesbahnen, a empresa de Caminhos de Ferro Federais da Suíça

Desambiguação